

Cinema 
The Pit and the Pendulum – cortometraggio del 1913 diretto da Alice Guy
Il pozzo e il pendolo (The Pit and the Pendulum) – film del 1961 diretto da Roger Corman tratto dall'omonimo romanzo
Il pozzo e il pendolo (The Pit and the Pendulum) – film del 1991 diretto da Stuart Gordon tratto dall'omonimo romanzo
The Pit and the Pendulum – film del 2009 diretto da David DeCoteau tratto dall'omonimo romanzo

Letteratura 
Il pozzo e il pendolo (The Pit and the Pendulum) – racconto del 1842 di Edgar Allan Poe